У́нжа — река во Владимирской и Рязанской областях России, левый приток Оки.

Река Унжа вытекает из болот у города Меленки и впадает в Оку на уровне 78 м. Длина реки — 122 км, средний уклон — 0,431 м/км.

Притоки (в км от устья) 
 3,9 км: река Лынжа, у с. Сабурово (пр)
 24 км: река Писарь (пр)
 39 км: река Ксегжа (Черная) (пр)
 67 км: река Вареха (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от впадения реки Мокша до впадения реки Тёша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300112110000030121
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003012
 Код бассейна — 09.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 
  (верхнее течение)
  (среднее течение)
  (нижнее течение)

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Меленковского района
Реки Рязанской области